Тростяное — название нескольких населённых пунктов:
 Тростяное — село в Задонском районе Липецкой области.
 Тростяное — село в Шацком районе Рязанской области.